Pfarrkirche Offenhausen steht für:

 Pfarrkirche Offenhausen (Mittelfranken), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Pfarrkirche Offenhausen (Oberösterreich), Bezirk Wels-Land